Магне́зія () — тривіальна назва ряду сполук магнію, історично й мангану:
 Магнезія біла (magnesia alba) — історична назва оксиду магнію (периклазу) та карбонату магнію (магнезиту).
 Магнезія чорна (magnesia nigra) — історична назва оксиду марганцю(IV) (піролюзиту).
 Палена магнезія — тривіальна назва оксиду магнію.
 Магнезія, або англійська сіль — гептагідрат сульфату магнію.
 Сірчанокисла магнезія — жаргонно-професійна назва лікарського засобу: 25 % розчину сульфату магнію, використовується в медицині.
 Спортивна магнезія — порошок оксиду магнію або розчин солі магнію, застосовуваний спортсменами.
 Магнезійне молоко — гідроксид магнію.

Див. також 
 Магнесія (значення)